Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1958 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Althea Gibson je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Althea Gibson (prvakinja)
  Dorothy Knode (četrtfinale)
  Ann Haydon (tretji krog)
  Maria Bueno (četrtfinale)
  Janet Hopps (prvi krog)
  Sally Moore (četrtfinale)
  Christine Truman (četrtfinale)
  Beverly Baker Fleitz (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1958